Дилленбург:

 Дилленбург — город в Германии, районный центр, расположен в земле Гессен.
 Дилленбург — железнодорожная станция в городе Дилленбург в немецкой земле Гессен.
 Дилленбург, Альберт Жан-Жанович (1961—2011) — советский и французский волейболист.